

Водзічна — село в гміні Моґельниця Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Водзічна — село в гміні Тшциниця Кемпінського повіту Великопольського воєводства